Институт философии РАН, сокращённо ИФ РАН.
 Ифран, Диего (род. 1987) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Пеньяроль».
Топонимика:
 Ифран — город в Марокко.
 Ифран (провинция) — марокканская провинция в области Мекнес-Тафилалет.
 Национальный парк Ифран в Марокко.